Stockeralm heißen:
 Stockeralm (Seckauer Tauern), am Seckauer Zinken bei Seckau, Steiermark
 Stockeralm (Spertental), im Spertental bei Kirchberg in Tirol
 Stockeralm (Untersulzbachtal), bei Neukirchen am Großvenediger, Land Salzburg
 Stockeralm (Weißpriach), bei Weißpriach im Lungau, Land Salzburg